AEGON Championships 2011 — 109-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 6 по 12 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Сэм Куэрри
 в парном разряде —  Новак Джокович и  Йонатан Эрлих

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент). Испанский теннисист не смог подтвердить свой статус, уступив уже в четвертьфинале, но его обидчик — Жо-Вильфрид Тсонга — смог сам добраться до решающего матча, где долгое время вёл в счёте в матче со вторым сеянным: Энди Марреем и уступил британцу лишь в решающем сете. Прошлогодний чемпион — Сэм Куэрри — защищал свой титул, но уступил уже в третьем раунде. Сильнейшим несеянным участником соревнования стал британец Джеймс Уорд, попавший в основную сетку лишь из-за специального приглашения организаторов, но в итоге пробившегося в полуфинал.

Парный турнир собрал немало сильных альянсов, а титул, в итоге, разыграли первая и третья пары посева: братья Брайаны завоевали свой четвёртый титул в карьере (но первый с 2005 года) титул на кортах королевского клуба, одолев на трёх тай-брейках индийцев Леандра Паеса и Махеша Бхупати. Прошлогодние чемпионы — Новак Джокович и Йонатан Эрлих — свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Энди Маррей обыграл  Жо-Вильфрида Тсонгу со счётом 3-6, 7-6(2), 6-4.
 Маррей выигрывает 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Тсонга уступает 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М.Эбден
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Девварман
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р.Штепанек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Г.Соэда
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р.Свитинг
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= И.Любичич
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= М.Льодра
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Я.Поспишил
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ж.Беннето
| RD1-score11-1=66
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Д.Брандс
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М.Беррер
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Р.Харрисон
| RD1-score14-1=67
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Надаль
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М.Эбден
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р.Штепанек
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= И.Любичич
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= М.Льодра
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ж.Беннето
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М.Беррер
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Ж.-В.Тсонга
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р.Надаль
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Р.Штепанек
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= М.Льодра
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=r
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Ж.-В.Тсонга
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р.Надаль
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Ж.-В.Тсонга
| RD4-score02-1=63
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Финальные раунды 

 Парный турнир 
 Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Махеша Бхупати /  Леандра Паеса со счётом 6-7(2), 7-6(4), [10-6].
 братья выигрывают 5-й титул в сезоне и 72-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2011 года
2011
2011 год в Лондоне